Качковський Михайло (*29 липня 1802 — †20 серпня 1872) — український громадський діяч, письменник, меценат, публіцист, юрист, народовець — австрофіл.
 Качковський Лесь Дмитрович (13 березня 1949) — український прозаїк.
 Качковський Петро Еразмович (1865—1909) — лікар-хірург, доктор медицини.
 Качковський Сергій Владиславович (*5 жовтня 1968) — полковник ЗС РФ. Герой Росії (1995).
 Карл Качковський (нар. 1797 р. у Варшаві, пом. 2 жовтня 1867 р.) — польський лікар та етнограф.
Українські прізвища